Il singolare del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Elena Bovina che ha battuto in finale Nathalie Dechy 6-2, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Marija Šarapova (secondo turno)

 Nadia Petrova (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (primo turno)
 Elena Bovina (campionessa)
 Nathalie Dechy (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2004